Генри Зага (; род. 30 апреля 1993, Бразилиа, Бразилия) — американский актёр родом из Бразилии.

Биография 
Родился 30 апреля 1993 года в столице Бразилии. Полное имя, данное Генри при рождении — Энрике Шагас Монис ди Араган Гонзага. Отец — политик национально-консервативного толка Адмар Гонзага, наполовину итальянец, наполовину португалец; мать — Соня Гонтихо () наполовину испанка, наполовину индианка.

Карьера 
В начале карьеры снимался в эпизодах таких популярных сериалов как «13 причин почему» и «Волчонок».

В 2017 был утверждён на роль супергероя Санспота в фильме по комиксам Marvel «Новые мутанты», который вышел на экраны в 2020 году. В это же время снялся в двух мини-сериалах: в экранизации одноимённого романа Джона Грина «В поисках Аляски» сыграл парня заглавной героини, а в «Противостоянии» по книге Стивена Кинга исполнил роль глухонемого Ника Андроса.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры XXI века